Radler steht für:

 Radler, ein Biermischgetränk
 umgangssprachlich einen Radfahrer
 Radlersche Glockengießerei, im 19. Jahrhundert in Hildesheim gegründete Gießerei

Radler ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Radler (* 1944), österreichischer Theologe, Stasi-Mitarbeiter
 Błażej Radler (* 1982), polnischer Fußballspieler
 David Radler (* 1944), kanadischer Manager im Verlagswesen
 Erich Radler (1942–2004), Besitzer eines Radshops und Betreiber eines Profiradrennstalls in Graz

 Johann Radler (Rotschmied) (um 1822–nach 1858), Rotschmied und Hufschmiedmeister in Nürnberg
 Johann Jakob Radler (1827–1879), deutscher Glockengießer, 1853 Gründer der späteren Firma J. J. Radler & Söhne in Hildesheim, siehe Radlersche Glockengießerei
 Kerstin Radler (* 1961), deutsche Politikerin (Freie Wähler), MdL
 Max Radler (1904–1971), deutscher Maler und Karikaturist

Siehe auch
 Rädler